Ла́дислав Про́кеш (, , , Австро-Венгрия — , , Чехословакия) — чешский шахматист и -этюдист, профессор. Судья международной категории по шахматной композиции (1956), видный представитель чешской школы в композиции.

В 1921 году стал чемпионом Чехословакии. Играл в составе чехословацкой команды на шахматных олимпиадах в 1927, 1928 и 1931 годах. Успешно выступал в 1920-е годы в ряде европейских турниров.

Первый этюд опубликовал в 1906 году. В 1951 году выпустил авторский сборник этюдов «Kniha šachových studií» (623 этюда). Всего Прокеш составил 1159 этюдов, выйдя в тот период на 4-е место в мире по этому показателю после Э. Погосянца, А. Ринка и А. А. Троицкого. 23 его этюда включены в Альбомы ФИДЕ. Многие годы редактировал раздел шахматных этюдов в «Československý šach» (1909—1927) и других газетах.

Избранные этюды 

Решение:

1. Крg4 e2 (1…d2 2. Крf3 Крd3 3. Лa1! с ничьей)
2. Лc1+ Крd4!
3. Крf3 d2
4. Лc4+!! Крd3
5. Лd4+!! с ничьей.

Решение:

1. Кf6!! (пешку надо спасти любой ценой) Л:f6
2. Крc7 Лf8
3. Лb6 Лa8 (теперь на 4. Лd6 последует 4… Лa7+)
4. Лa6!! Лh8
5. Лd6 Лd8
6. Л:e6+! и пешка проходит.

Примечания

Литература 
 
 Бондаренко Ф. С. Развитие шахматного этюда. Киев: Здоров’я, 1982, стр. 146—147.
 Бондаренко Ф. С. Триумф советского шахматного этюда. Киев: Здоров’я, 1984, стр. 89-90.
 Vlasák, Emil. Ladislav Prokeš Studie 1951—1966. SNZZ, Brno, 1966.

Ссылки 
 Ladislav Prokes на сайте Chessgames.com.
 Ladislav Prokes: The Player’s Composer.
 Obituary for Ladislav Prokes.

Шахматисты Чехословакии
Международные арбитры по шахматной композиции
Участники шахматных олимпиад